Телье́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Телье, Себастьен (род. 1974) — французский певец, поэт, музыкант.
 Телье, Сильвия (род. 1978) — Мисс Франция 2002, участница конкурса «Мисс Европа».

См. также 
 Тейе